Национальный олимпийский комитет Италии () — организация, представляющая Италию в международном Олимпийском движении.

История 

Основан 10 июня 1914 года, штаб-квартира НОК находится в Риме. Является членом Международного олимпийского комитета (МОК). Осуществляет деятельность по управлению итальянским спортом и его развитию. Включает 45 национальных спортивных федераций, 17 спортивных объединений, 12 сопутствующих спортивных организаций, 1 территориальную спортивную организацию и 18 организаций по развитию видов спорта. В сумме включает 95 000 спортивных клубов численностью до 11 млн членов. Бюджет олимпийского комитета Италии в 2009 году составляет 446,64 млн евро, главным образом выделенные Правительством Италии.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт НОК Италии 
 НОК Италии на сайте Международного олимпийского комитета

Спортивные организации Италии
Италия на Олимпийских играх
Национальный олимпийский комитет Италии